Jerônimo de Cárdia — general e historiador grego (ca. 354–250 a.C.)
Hierônimo de Siracusa — tirano (231–214 a.C.)
Jerônimo — ou São Jerónimo de Estridão, santo cristão (ca. 347–420)
Gerônimo — líder apache da América do Norte (1829–1909)
Jerônimo (telenovela)

Desambiguações de prenomes